Balota ist der Name mehrerer Orte:

in Rumänien
 Balota (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Balota (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Balota de Jos, Dorf im Kreis Dolj
 Balota de Sus, Dorf im Kreis Dolj

in Russland
 Balota, historischer Name der Ortschaft Maromskoje in der Oblast Kaliningrad

Balota ist der Familienname von:

 Mate Balota (1898–1963), kroatischer Akademiker, Wissenschaftler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Ballota